El término Arroyo Yerbalito puede referirse a:

 Arroyo Yerbalito (Treinta y Tres): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Treinta y Tres.

 Arroyo Yerbalito (Cerro Largo): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Cerro Largo.